Yama Sun Oil é um clube amador de futebol das Ilhas Cayman. Seu último registro na primeira divisão nacional foi na temporada 1979–80.

Clubes de futebol das Ilhas Cayman